Sengenau steht für:
 einen Ortsteil der Ortsgemeinde Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) in Rheinland-Pfalz
 einen linken Nebenfluss der Rose in Nordrhein-Westfalen, siehe Rose (Brachtpe)